Martuni – comune armeno della provincia di Gegharkunik
Martuni – villaggio armeno della provincia di Gegharkunik
Martowni – città del Nagorno-Karabakh, capoluogo della regione di Martowni
Alashkert Martuni – calciatore armeno